

Населені пункти та їхні частини
 Врублево — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Врублево — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Врублево — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Врублево — село в гміні Сухий Домб Ґданського повіту Поморського воєводства
 Врублево — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Врублево — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Врублево — частина села Врублевко в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Врублево — частина села Реково в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки